I NatWest Island Games 2007 (it. Giochi delle Isole 2007), dodicesima edizione della competizione, si svolsero sull'isola di Rodi dal 30 giugno al 6 luglio 2007.

Medagliere

Sport
Le 14 differenti discipline scelte per questa edizione furono:
 Tiro con l'arco
 Atletica leggera
 Pallacanestro (M - F)
 Ciclismo
 Calcio
 Golf
 Judo
 Vela
 Tiro a segno
 Nuoto
 Tennistavolo
 Tennis
 Triathlon
 Pallavolo

Collegamenti esterni